Donilon ist der Familienname folgender Personen:

 Mike Donilon (* 1959), amerikanischer Rechtsanwalt und Wahlkampfberater
 Thomas E. Donilon (* 1955), US-amerikanischer Regierungsbeamter, Nationaler Sicherheitsberater der Vereinigten Staaten